Robert Harling kan syfta på:

* Robert Harling (död 1435), engelsk krigare
 Robert Harling (1910–2008), brittisk typograf och författare  
 Robert Harling (född 1951), amerikansk författare